La quinta edizione della Iranian Futsal Super League si è svolta nella stagione 2009-2010 ed ha visto trionfare per la seconda volta il Foolad Mahan Sepahan, formazione si Isfahan.

Classifica finale

Classifica marcatori 
34 Gol:  Vahid Shamsaei (Foolad Mahan)
32 Gol:  Morteza Azimaei (Rah Sari)

Note

Collegamenti esterni

Campionato iraniano di calcio a 5